Dense Inert Metal Explosive - explosivo, cuja sigla é DIME
 Dime (Grécia)

Música 
 Dime (álbum)
 Dime (canção de Beth)
 Dime (canção de Laura Pausini)

Desambiguação